Scipio Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Scipio Township (Allen County, Indiana)
 Scipio Township (LaPorte County, Indiana)
 Scipio Township (Michigan)
 Scipio Township (Meigs County, Ohio)
 Scipio Township (Seneca County, Ohio)